Dirani bezeichnet:

 Danilo Dirani (* 1983), brasilianischer Autorennfahrer
 Mustafa Dirani (* 1951), früherer Anführer der Amal-Bewegung im Libanon